Kopljevići est un toponyme qui peut désigner :
 Kopljevići, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Mrkonjić Grad et dans la République serbe de Bosnie ;
 Kopljevići, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Rogatica et dans la République serbe de Bosnie.